Il nome comune nasello del Pacifico viene impiegato per due specie ittiche:
 Merluccius productus
 Merluccius gayi